Woodson désigne :

Patronyme 

 Robert Everard Woodson (1904-1963), botaniste américain ;
 Charles Woodson (1976-), joueur américain de football américain ;
 Jacqueline Woodson (1963- ), romancière américaine ;
 Waverly B. Woodson Jr. (1922-2005), militaire américain ;
 William Woodson (1917-2017), acteur américain.

Toponyme 

 Woodson, une census-designated place située en Arkansas ;
 Woodson, un village du comté de Morgan dans l'Illinois ;
 Woodson, une ville du Texas ;
 le comté de Woodson, un comté de l’État du Kansas.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme